Tenisový turnaj ATP SAP Open 2009 se konal ve dnech 9. - 15. února v americkém San José v hale na kurtech s tvrdým povrchem. Odměny činily 600,000 USD.

Dvouhra

Nasazení hráčů

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Finálová fáze

Počáteční fáze

Čtyřhra

Nasazení hráčů

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Reference 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk čtyřhry

Externí odkazy 
 Oficiální stránka turnaje

SAP Open
Tenis v USA v roce 2009
ATP World Tour 2009
Tenis v roce 2009